Ward Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ward Branch (Arkansas), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Ward Branch (Delaware), Fluss im Bundesstaat Delaware
 Ward Branch (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Ward Branch (Louisiana), Fluss im Bundesstaat Louisiana
 Ward Branch (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas